Oeganda, een land in Afrika
Uganda (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen